

Chimica 

 Sali – plurale di sale
 Sali minerali
 Sali inorganici

Geografia 
 Sale (in croato Sali) – comune croato della regione zaratina
 Sali – città dell'Algeria facente parte del distretto di Reggane, nella provincia di Adrar
 Sali – circoscrizione della regione di Morogoro (Tanzania)
 Sali Vercellese – comune italiano del Piemonte

Musica 

 Sali (canto dell'anima) – singolo di Anna Oxa del 2023

Persone 

 Renato Sali – calciatore italiano
 Sali Kachau – sovrano e condottiero mongolo
 Jainal Antel Sali Jr. – rivoluzionario e guerrigliero filippino

Altre 
 Franchi Sali o Salii – gruppo dell'antico popolo dei Franchi

Pagine correlate 

 Sale